Професіональна футбольна група А 1964–65 — 41-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вдев'яте здобув Левські.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб ЦСКА Червено знаме взяв участь у Кубка володарів кубків 1965—1966 як володар Кубка Болгарії 1964—1965.
2. Клуб Сливен у першій половині сезону мав назву Млада Гвардія. Назва була змінена після об'єднання з клубом Хаджи Димитир.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1964–1965
Болгарія
Болгарія